Willemstad – miasto na wyspie Curaçao w Antylach Holenderskich
 Willemstad – miasto w Holandii w prowincji Brabancja Północna